Тань Вэйдун (; род. 9 мая 1970) — китайский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль на Linkedin

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Китая
Тренеры по кёрлингу Китая